Herzgsell ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Herzgsell (* 1996), österreichisches Model und ehemaliger Fußballspieler
 Johannes Herzgsell (* 1955), deutscher Philosoph